Aguada Grande es un pueblo que pertenece al Municipio Urdaneta en el Estado Lara, Venezuela. Es la capital de la Parroquia San Miguel, una de las cuatro que componen el municipio.
Está situado al pie de la serranía de Parupano, al norte del Estado Lara, a una altura de 466 metros sobre el nivel del mar, medida en el sitio de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen.  Limita al norte con el estado Falcón, al sur con el municipio Irribarren, al oeste con la Parroquia Siquisique del mismo municipio Urdaneta  y al este con la Parroquia Moroturo, también del mismo municipio. La fundación de Aguada Grande está ligada a la llegada del café a la vecina Serranía de Parupano, cuyos hacendados instalaron las primeras trillas y pulperías en el valle que hoy ocupa el pueblo. Aún hoy pueden verse restos de algunas de las trillas y varios de los caserones fundacionales. El gentilicio de los nacidos en Aguada Grande es aguadenses.
Inicialmente el lugar de asentamiento de Aguada Grande era territorio de los indios ayamanes, quienes se enfrentaron ferozmente a las incursiones del alemán Nicolás Federman capitán y conquistador al servicio de la familia de banqueros Welser de Augsburgo, Alemania. Se cuenta que  fue fundado como pueblo de doctrina en 1621, en la época del Gobernador Francisco de la Hoz Berrios  que el ilustre viajero, el obispo Mariano Martí, visitó el poblado en 1774 y le dio el nombre de San Miguel de los Ayamanes, escribiendo en sus notas que para entonces tenía concentrada,  84 casas con 84 familias; dispersas, 183 casas con 183 familias y un total de 599 habitantes (1). Sin embargo, se cree que el poblado al que hace referencia Martí es al pueblo de San Miguel, vecino a Aguada Grande, cuyos habitantes primeros fueron a asentarse en la actual Aguada Grande, alrededor del año 1840, cuando comienza la siembra de café en Parupano y ocurre la llegada del padre José María Tirado, quien, además  escogió como patrona del naciente pueblo a la antigua advocación mariana de la virgen del monte Carmelo.

Población

Aguada Grande cuenta con hoy con 13.815 habitantes, aproximadamente, repartidos en los barrios de El Degredo, Suiza, El Silencio, Las Palomas, El Vesubio, La Manga, El Mirador, Brisas de Satiare, Cinco de Oro, El Pirital, El Tururucú, Irille, Punta Brava, La Perrera,La Victoria y en el casco central del pueblo, asiento principal del comercio.

Economía local 
Su principal actividad económica está relacionada con el cultivo y cosecha del sisal (Agave sisalana) y la comercialización de la sábila (Aloe vera); actividad ganadera, ligada a bovinos y caprinos, así como la actividad comercial propia de un pueblo capital parroquial.

Festividades
Los Carnavales Turísticos de Aguada Grande se cuentan entre los más vistosos y animados de la región. La celebración de la Semana Santa también es de gran importancia, escenificándose pasajes de la Pasión de Cristo en las calles del pueblo. Pero son las Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora del Carmen, la gran celebración del lugar. Miles de personas llegadas desde varios estados del país y ligados familiarmente al pueblo, desbordan la iglesia Parroquial y las calles adyacentes y acompañan en procesión a la hermosa imagen de la Virgen del Monte Carmelo, traída al pueblo desde Sevilla, España, a mediados de los años 40 por el general Rafael Arráez Morles, nativo del lugar. Además de las festividades religiosas se realizan fiestas a cielo abierto, así como en los clubes Patio Blanco y Changue. No faltan las típicas jornadas de toros coleados ni las peleas de gallo. Otro gran fiesta, pero deportiva,  la constituye los tradicionales encuentros del popular Ayamanes BC, el equipo de béisbol del pueblo, con más de 60 años de fundado.

Gastronomía
Es muy famoso el pan de Aguada Grande, un pan que recuerda al tradicional pan de la región de Tunja, en Colombia, fabricado por la familia Arráez Alcalá, desde los años 30, y hoy comercializado en todo el estado Lara. Además son muy populares el mondongo, tanto de chivo, como de res, preparados en distintas casas del pueblo  y servidos a la clientela los días domingo. La dulcería a base de leche también es notable.

Educación
Para la educación de sus habitantes, Aguada Grande cuenta con el Grupo Escolar Pío Tamayo y el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez, así con pequeñas escuelas rurales como la Octavio Antonio Lozada Torres y la Daniel Antonio Gutiérrez, entre otras.

Enlaces externos
 Página Web del Municipio Urdaneta

Parroquias del estado Lara